Esistono più comuni francesi con questo nome

Cormeilles – Eure
Cormeilles – Oise